Орк:
 Орк — одно из имён римского бога смерти.
 Орк, Оркнеец, Оркадианин, Оркни () — житель Оркнейских островов, архипелага близ северного побережья Шотландии.
 Орк — крупный транснептуновый объект из пояса Койпера.
 Патера Орк — эллиптическая низменная область, находящаяся около экватора Марса.
 ОРК — оптическая распределительная коробка.
ORC:
 Odd Radio Circle — , астрономические объекты неизвестного происхождения видимые в радиоволнах открытые 2020 году.

См. также 
 Орки (значения)
 Орко
 Orca